Barile (Potenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
Barile (Pistoia), een plaats in de Italiaanse gemeente Pistoia